kukułka – ptak z podrodziny kukułek

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Kukułka – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie kaliskim, w gminie Mycielin
 Kukułka - część wsi Kistowo w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Sulęczyno
 Kukułka – osada leśna wsi Bucharzewo  w województwie wielkopolskim, w powiecie międzychodzkim, w gminie Sieraków

Osoby o nazwisku Kukułka 
 Józef Kukułka (1929–2004) – politolog, dyplomata i działacz polityczny
 Krzysztof Kukułka (ur. 1959) – polski duchowny katolicki

Inne 
 kukułka, stoplamek (Dactylorhiza) – rodzaj roślin z rodziny storczykowatych
 Kukułka – samolot amatorskiej konstrukcji Eugeniusza Pieniążka
 Kukułka – rosyjski film fabularny z 2002 r. w reżyserii Aleksandra Rogożkina
 Kukułka – opera Franza Lehára z 1896 r.
 kukułka – rodzaj cukierków alkoholowych

Zobacz też 
 kukułka zwyczajna
 Kukułczyn, Kukułowo